Даниил е висш български православен духовник, от 4 февруари 2018 година видински митрополит на Българската православна църква.

Биография 
Роден е на 2 март 1972 година в Смолян, България, със светското име Атанас Трендафилов Николов. Завършва основно и средно образование в родния си град, след което отбива военната си служба. През 1996 г. започва да учи английска филология в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, но на следващата година се прехвърля в Богословския факултет на същия университет, който завършва задочно през 2002 г. През 1997 г. е приет като послушник в Хаджидимовския манастир под духовното ръководство на митрополит Натанаил Неврокопски. На 7 август 1999 г. е постриган от него в монашество и на следващия ден е ръкоположен за йеродякон. На 21 юли 2004 г. е изпратен на послушание в Роженския манастир „Рождество Богородично“ и на 27 ноември е ръкоположен от епархийския му архиерей за йеромонах. На 1 юни 2006 г. е възведен в архимандритско достойнство.

На 20 януари 2008 г. е ръкоположен за епископ с титлата драговитийски и е назначен за викарий на неврокопския митрополит. Ръкополагането му е извършено от патриарх Максим Български в съслужение с митрополитите Йоаникий Сливенски, Дометиан Видински, Кирил Варненски и Великопреславски, Григорий Великотърновски, Неофит Русенски, Натанаил Неврокопски, Гавриил Ловчански и епископите Евлогий Адрианополски, игумен на Рилския манастир, Наум Стобийски, главен секретар на Светия синод, Теодосий Деволски, Константин Маркианополски и Йоан Знеполски.

Преминава като викарен епископ в американската, канадска и австралийска епархия през 2011 г. Тази длъжност заема до 4 февруари 2018 г., когато е избран за видински митрополит.

Външни препратки

Бележки 

Видински митрополити
Драговитийски епископи
Викарни епископи на Неврокопската епархия
Викарни епископи
Българска източноправославна епархия в САЩ, Канада и Австралия
Възпитаници на Богословския факултет на Софийския университет
Родени в Смолян